Виллер-Котре:
 Виллер-Котре — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Виллер-Котре — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.